155 может означать:
 155 — натуральное число между 154 и 156.
 155 год — невисокосный год.
 155 год до н. э.
 155-й меридиан
 155-й истребительный авиационный полк — воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.
 155-й отдельный батальон связи — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.
 (155) Сцилла — небольшой астероид главного пояса.
 155-я отдельная бригада подводных лодок — соединение подводных сил Черноморского флота, существовавшее в период с 1956 по 2002 годы.
 155-я резервная танковая дивизия (Германия) — танковая дивизия вермахта во Второй мировой войне.
 Alfa Romeo 155 — среднеразмерный седан, производившийся итальянской компанией Alfa Romeo с 1992 до 1998 года.
  — французский аэроплан.
 Статья 155 УК РФ — разглашение тайны усыновления (удочерения).